Lucile Morat (ur. 15 czerwca 2001 w Romans-sur-Isère) – francuska skoczkini narciarska. Brązowa medalistka mistrzostw świata juniorów z 2018. Zwyciężczyni Letniego Pucharu Kontynentalnego 2016. Olimpijka, uczestniczka mistrzostw świata, medalistka mistrzostw kraju.

Przebieg kariery 
W marcu 2016 w Harrachovie zadebiutowała w FIS Cup, zajmując 15. i 7. miejsce. W sierpniu 2016 dwukrotnie zwyciężyła w zawodach Letniego Pucharu Kontynentalnego w Oberwiesenthal, co pozwoliło na triumf w klasyfikacji generalnej cyklu. 10 września w swoim debiucie w Letnim Grand Prix w Czajkowskim zajęła 18. pozycję. 2 grudnia 2016 po raz pierwszy wystartowała w Pucharze Świata, w konkursie w Lillehammer zajmując 12. miejsce. 11 grudnia zawody w Niżnym Tagile ukończyła na 6. pozycji, najwyższej w sezonie 2016/2017. Na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2017 zajęła 24. miejsce indywidualnie i 10. w drużynie.

W Letnim Grand Prix 2017 kilkukrotnie zajmowała miejsca w najlepszej dziesiątce. 18 sierpnia zajęła 2. pozycję w konkursie we Frenštácie pod Radhoštěm. W Pucharze Świata w sezonie 2017/2018 najwyżej klasyfikowana była na 11. miejscu. Na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2018 indywidualnie zajęła 4. miejsce, zaś w drużynie kobiecej zdobyła brązowy medal. Wystąpiła na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018, zajmując 21. pozycję.

W sezonie 2018/2019 Pucharu Świata najwyżej klasyfikowana została na 14. pozycji, w grudniu 2018 w Prémanon. Na Mistrzostwach Świata Juniorów 2019 zajęła 5. miejsce indywidualnie oraz 6. w obu konkursach drużynowych. Na seniorskich Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2019 była 33. indywidualnie i 7. w drużynie kobiecej. W Pucharze Świata 2019/2020 tylko dwukrotnie zdobyła punkty, zajmując miejsca pod koniec trzeciej dziesiątki w zawodach w Zaō. Na Mistrzostwach Świata Juniorów 2020 zajęła 14. miejsce indywidualnie i 6. w drużynie mieszanej. W sezonie 2020/2021 Pucharu Świata nie zdobyła punktów, raz występując w konkursie głównym. Na Mistrzostwach Świata Juniorów 2021 zajęła 24. pozycję indywidualnie.

W marcu 2021 ogłosiła zakończenie kariery sportowej.

Zdobywała medale mistrzostw Francji. W 2016 i 2017 zwyciężyła, w 2018 i 2019 zajęła drugie miejsce, a w 2020 była trzecia.

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty L. Morat na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty L. Morat na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach LGP

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach LPK

Miejsca na podium w konkursach LPK

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Francuskie skoczkinie narciarskie
Francuscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Urodzeni w 2001